Rajon Krasnohwardijske ist der Name folgender Rajone in der Ukraine:

 ehemaliger Rajon Krasnohwardijske, heutiger Rajon Tschetscheliw in der Stadt Dnipro
 Rajon Krasnohwardijske (Krim) in der Autonomen Republik Krim